Cipatujah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cipatujah, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cipatujah, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar